Lawn Lake, Lake Lawn oder Lac Lawn ist der Name folgender geographischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Lawn Lake (Colorado), See 
 Lawn Lake (Montana), See 
 Lake Lawn (Texas), Stausee 
 Lake Lawn (Wisconsin), Ortschaft im Walworth County 

in Kanada:
 Lac Lawn, See in Quebec

Siehe auch:
 Lawn-Lake-Staudamm, Staudamm bei Estes Park in den Rocky Mountains, Colorado